The Boston Major 2016 — киберспортивный турнир по дисциплине Dota 2, проводимый компанией Valve, который проходил в Бостоне, США (штат Массачусетс), Театр Вэнг, с 3 декабря по 11 декабря 2016 года. Это последний из трех The Major в сезоне 2016—2017 года. Организатором турнира, наряду с Valve, была компания PGL. Впервые на турнире от Valve введены новые правила: все 16 команд после групповой стадии играют a single-elimination сетку, все матчи проходят в формате бо3, гранд-финал в формате бо5.

Квалификации

Открытые квалификации 
Регистрация на открытые квалификации началась 23 октября и продлилась до 26 октября. Этап открытой квалификации разделен на две части по 1024 команды в каждой из них.

Региональные квалификации 
Региональные квалификации в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке прошли с 27 по 31 октября.

Прямые приглашения 
5 октября Valve огласили список команд, получивших прямые приглашения на Major-турнир.

Региональные победители квалификаций 
5 октября Valve огласили список команд, получивших прямые приглашения на Major-турнир.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
В сетке все игры проходили по системе «best of 3».Гранд финал проходил по системе «best of 5». Команда проигравшая раунд, покидала турнир.

Результаты

Ссылки 
 

Boston Major